Johann Georg av Hohenzollern kan syfta på:

 Johann Georg av Brandenburg (1525–1598)
 Johann Georg av Hohenzollern-Sigmaringen (1932–2016), som var gift med prinsessan Birgitta